Merath steht für: 
 Merath, Name auf Hindi der Stadt Meerut 
 Stefan Merath (* 1964), deutscher Unternehmer, Buchautor, Mentor und Unternehmenscoach